|}
Die Bahnstrecke Lecco–Mailand ist eine zweigleisige elektrifizierte Bahnstrecke in der Lombardei.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 27. Dezember 1873 eröffnet.

Am 5. Januar 1960 entgleiste in einer Baustelle beim Bahnhof Monza, wo ein schienengleicher Bahnübergang durch eine Unterführung ersetzt wurde, der Eilzug 341 von Sondrio nach Milano Centrale, wegen des Berufsverkehrs stark besetzt, bei dichtem Nebel mit 94 km/h auf einer Behelfsbrücke, die lediglich für 10 km/h zugelassen war. 15 Menschen starben, 124 weitere wurden verletzt. Die führende Lokomotive, eine Elektrolokomotive der Baureihe E.626, und die folgenden Wagen wurden schwer beschädigt.

Betrieb 

Auf der Bahnstrecke Lecco–Mailand verkehrt die Linie S8 der S-Bahn Mailand, sowie die die Interregionale von Tirano nach Mailand. Der Abschnitt Carnate–Mailand wird auch von Regionalzügen Bergamo–Mailand befahren.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei